

Ольхово — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Ольхово — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Ольхово — село, Волосовський район, Ленінградська область
 Ольхово — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Ольхово — село, Вологодська область, з 1937 року затоплене Рибінською ГЕС

Див. також 
 Вільхівка
 Вільхове
 Ольхівка
 Ольховка
 Ольхове